Loofkortschildboktor
 Manden-kortschildboktor